Municipio 6 – municipio di Genova
 Municipio 6 – municipio di Milano
 Municipio 6 – municipio di Roma